Tracciante (chimica)
 Tracciante (idrogeologia)
 Tracciante, un proiettile che grazie ad una particolare costruzione permette visivamente di vederne la traiettoria allo scopo di aumentare la precisione del tiro.